Руха́дзе — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Рухадзе, Анри Амвросьевич (1930—2018) — доктор физико-математических наук, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Рухадзе, Варлам Алексеевич (1874—1935) — грузинский поэт и беллетрист.
 Рухадзе, Давид Николаевич (род. 1963) — грузинский футболист.
 Рухадзе, Зоя Матвеевна (1916—1944) — комсомолка, участница симферопольского подполья в годы немецко-румынской оккупации.
 Рухадзе, Леван Парфирьевич (1884—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Рухадзе, Николай Максимович (1905—1955) — министр внутренних дел Грузинской ССР, генерал-лейтенант.
 Рухадзе, Николай Павлович — врач-эпидемиолог, возглавлявший борьбу с малярией в Абхазии
 Рухадзе, Сергей Жоржевич (род. 1958) — городской голова Енакиева.
 Рухадзе, Феодосия Алексеевна (1888 — ?) — Герой Социалистического Труда.